Belagerung von Toulon steht für:
 Belagerung von Toulon (1707)
 Belagerung von Toulon (1793)